Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Paciorkowski – polski inżynier, prezydent Częstochowy
 Jerzy Paciorkowski – polski prawnik i działacz państwowy
 Konrad Paciorkowski – polski piłkarz